Курга́ — крупный необитаемый остров в озере Ловозеро. Административно относится к Ловозерскому району Мурманской области, Россия.

Расположение 
Расположен в северной части Ловозера, прилегая почти вплотную к его восточному берегу и почти касаясь (расстояние менее 500 метров) северо-западной оконечностью западного берега, из-за чего остров практически делит озеро на две части — южную и северную. Между островом и восточным берегом образуются озеро Зимняя Курга и небольшой залив — губа Летняя Курга. Кроме того, между островом и побережьем берёт своё начало одноимённая река. Вокруг Курги лежит множество более малых островов: Чолма, Салма, Кобсуол, Кобрасуол, Неормсуол, Чудессуол, Чёрный (Чуэрвьсуол), Спасительный, Овечий, Берлин, острова Зимниковые (острова Чернуха и Туерсуол) и Глубокие, остров Амбарный и несколько безымянных островов.

Описание 
Курга является крупнейшим островом на территории озера. Его размеры: около 7 километров в длину и до 3,2 километра в ширину. Имеет неровную, вытянутую с юга на север форму с узкой () южной и широкой средней и северной частями.

Центральную и восточную часть острова занимает покрытая плотным елово-берёзовым лесом возвышенность — гора Чёрная Варака высотой . Средняя высота деревьев на острове составляет 10 метров. Остальная территория острова покрыта болотами глубиной до 1 метра с редкими сухими участками и несколькими некрупными озёрами. Растительность заболоченной части острова представлена в первую очередь мхами и лишайниками. У побережья острова лежат узкие участки песчаных отмелей. На самом южном окончании Курги находится рыбацкая изба.

По территории острова проходят две зимние дороги: в северной части — ведущая из села Ловозеро на восток до озера Поросозеро и в средней части — ведущая из ныне заброшенного посёлка Семёрка на западном берегу Ловозера к селу Краснощелье в 100 километрах к юго-востоку от Курги.

Топографические карты 
 
 

Озёрные острова России
Озёрные острова Европы